M114 CRC – amerykański transporter opancerzony
 M114 – amerykańska haubica